Eine Special Escort Group gibt es in Großbritannien als Einheit der:
 Ministry of Defence Police zur Begleitung von Transporten militärisch verwendeten radioaktiven Materials zwischen militärischen Einrichtungen im Vereinigten Königreich (Special Escort Group (Ministry of Defence Police)).
 Metropolitan Police zur Begleitung von gefährdeten Personen oder gefährlichen Gütern innerhalb des Stadtgebietes von London (Special Escort Group (Metropolitan Police)).